A 26 610-es számú mellékút egy egészen rövid, öt számjegyű országos mellékút Borsod-Abaúj-Zemplén megye legészakabbi részén.

A 26-os főút 44. kilométere előtt található, az országhatár felé, vagyis északi irányba tartó forgalmat kiszolgáló bánrévei tengelysúlymérő állomás egyik, egyirányú átkötő ága. A mérőállomás 26 608-as számú útjáról vezeti rá a déli irányba, Miskolc felé tartó forgalmat a 26-os főút felé. Párja az állomás túlsó végén a 26 609-es számú mellékút.

Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint mindössze 28 méter.

Források 
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 20.

Jegyzetek 

26610